La chanteuse Carla peut désigner : 
 Carla Bruni, chanteuse franco-italienne et épouse de l'ex-président Nicolas Sarkozy.
 Carla Georges, la gagnante de la  saison de The Voice Kids
 Carla Lazzari, la représentante de la France à l'Eurovision junior 2019 avec la chanson « Bim bam toi ».

Mononyme